Aumont puede referirse a: 

 Aumont, comuna francesa situada en Jura.
 Aumont, comuna francesa situada en Somme.